Элисон Дуди (; род. , Дублин) — ирландская актриса и модель.

Биография 

Элисон Дуди родилась 11 ноября 1966 года в Дублине, Ирландия. Воспитывалась в богатой семье, была самая младшая из трех детей. Она получила образование в монастыре. Позже Элисон училась в Национальном колледже искусств в Дублине, но потеряв интерес, бросила его и заинтересовалась модельным бизнесом.

Её актёрский дебют состоялся в 1985 году в фильме «Вид на убийство». После роли в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» стала представителем косметической фирмы L’Oréal.

С 1995 по 2003 год Элисон в кино не снималась. В декабре 1999 года режиссёр Питер Джексон лично предлагал ей роль Эовин в фильмах «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля», но она отказалась в связи с беременностью.

В 2004 году Элисон вернулась в кино и снялась в фильме «Копи царя Соломона». В 2011—2012 годах снималась в телесериале «Бивер Фолс».

Личная жизнь 
С 1994 по 2006 год была замужем за Гэвином Орейлли. Воспитывает двух дочерей — Алану (1996 г.р.) и Лорен (1999 г.р.).

С 2011 по 2012 год встречалась в бизнесменом Дугласом де Ягером. С октября 2014 года встречается с бизнесменом Тадхг Гири.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Элисон Дуди (Alison Doody)  на kinomania.ru